Ла Тринитарија има више значења:

 Ла Тринитарија (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринитарија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринитарија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринитарија (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Ла Тринитарија (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринитарија (Ла Тринитарија, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринитарија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринитарија, Ел Тријангуло (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринитарија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику